Андрей Боровых:
 Боровых, Андрей Егорович (1921—1989) — советский военачальник, генерал-полковник, дважды Герой Советского Союза;
 Боровых, Андрей Иванович (1906—1990) — Герой Социалистического Труда.